Jean Fréchaut (1914-2012), Frans wielrenner 
 Nuno Frechaut (°1977), Portugees voetballer